Slapton (Buckinghamshire), een plaats in het Engelse graafschap Buckinghamshire
 Slapton (Devon), een plaats in het Engelse graafschap Devon
 Slapton (Northamptonshire), een plaats in het Engelse graafschap Norhamptonshire